Улица Городской вал:
 Улица Городской Вал — улица в Вологде
 Улица Городской Вал — улица в Минске
 Улица Городской Вал — улица в Ярославле